Necib oder Nécib ist der Nachname von:
 Louisa Nécib (* 1987), französische Fußballspielerin
 Redouane Necib (* 1978), algerischer Fußballschiedsrichter